

Œuvres 

 Double Face est un téléfilm français réalisé par Serge Leroy en 1985 ;
 Double Face est un long métrage réalisé par Jean-Hugues Lime en 1989 ;
 Double Face (A Brilliant Disguise) est un film américain réalisé par Nick Vallelonga en 1994 ;
 Double Face (Profile for Murder) est un film canadien réalisé par David Winning en 1996 ;
 Double Face est un téléfilm français réalisé par Philippe Lefebvre en 2007 ;
 Double Face (Het tweede gelaat) est un thriller belge réalisé par Jan Verheyen et sorti en 2017.

Personnage 
 Double-Face est un personnage des comics DC.